Veles lahko pomeni:

 Veles- slovansko predkrščansko božanstvo
 Veles - mesto in regionalno središče v Republiki Severni Makedoniji (v drugi Jugoslaviji, natačneje 1946-1996 se je imenoval Titov Veles; turško ime Köprülü = most)
 Veles - občina v Republiki Severni Makedoniji